Buena (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
Bueña, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel

Zie ook 
Buenavista (doorverwijspagina)
Buena Vista Social Club (doorverwijspagina)